Il doppio del torneo di tennis Yesilyurt Tennis Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Mihaela Buzărnescu e Tadeja Majerič che hanno battuto in finale Çağla Büyükakçay e Pemra Özgen 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Çağla Büyükakçay /  Pemra Özgen (finale)
 Mihaela Buzărnescu /  Tadeja Majerič (campione)

 Fatma Al-Nabhani /  Nadia Lalami (quarti di finale) 
 Alexandra Artamonova /  Tamara Čurović (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Yesilyurt Tennis Cup 2011